Die Macau Open 2017 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. November 2017 im Tap Seac Multisport Pavilion in Macau statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Ng Ka Long (nicht gestartet)
 Wong Wing Ki (Viertelfinale)
 Lee Hyun-il (Halbfinale)
 Hu Yun (1. Runde)
 Hsu Jen-hao (1. Runde)
 Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)
 Chong Wei Feng (Viertelfinale)
 Zhao Junpeng (3. Runde)
 Lin Yu-hsien (2. Runde)
 Zulfadli Zulkiffli (Halbfinale)
 Daren Liew (2. Runde)
 Wei Nan (1. Runde)
 Lee Cheuk Yiu (2. Runde)
 Ihsan Maulana Mustofa (Finale)
 Pannawit Thongnuam  (3. Runde)
 Hsueh Hsuan-yi (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 

 Aya Ohori (Viertelfinale)
 Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
 Saena Kawakami (1. Runde)
 Fitriani (2. Runde)
 Yip Pui Yin (1. Runde)
 Evgeniya Kosetskaya (2. Runde)
 Haruko Suzuki (2. Runde)
 Chen Szu-yu (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

 Lee Jhe-huei / Lee Yang (Halbfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (nicht gestartet)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
 Law Cheuk Him / Lee Chun Hei (1. Runde)
 Or Chin Chung / Tang Chun Man (Halbfinale)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (nicht gestartet)
 Chung Eui-seok / Kim Duk-young (2. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (nicht gestartet)
 Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Viertelfinale)
 Hsu Ya-ching / Wu Ti-jung (2. Runde)
 Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (2. Runde)
 Huang Dongping / Jia Yifan (nicht gestartet)
 Kim Hye-rin / Lee So-hee (2. Runde)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Huang Yaqiong / Yu Xiaohan (Champion)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Halbfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
 Evgeny Dremin / Evgeniya Dimova (1. Runde) 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champion)
 Seo Seung-jae / Kim Ha-na (Finale)
 Han Chengkai / Tang Jinhua (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2017
Badminton 2017